Кайса́цкое се́льское посе́ление — муниципальное образование в составе Палласовского района Волгоградской области.

Административный центр — село Кайсацкое.

История 
Кайсацкое сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 982-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Палласовского района